Bissa peut désigner :

Toponymes 
 Bissa, une commune rurale située dans le département de Bana au Burkina Faso
 Bissa, une commune rurale située dans le département de Sabcé au Burkina Faso
 le Mont Bissa, un massif montagneux en Algérie

Ethnologie 
 les Bisa, un peuple du Burkina Faso et du Ghana
 le bissa, une langue du Burkina Faso

Voir aussi 
 Bisa

Homonymie de toponyme